NK Dalmatinac Split, nogometni klub iz Splita
NK Dalmatinac Jelsa, nogometni klub iz Jelse